Příjmení Martinec a Martincová nosí více osobností:

 Emil Martinec (1869–1945) – finanční a celní úředník
 Eva Martincová (* 1975) – česká profesionální tenistka
 Hynek Martinec (* 1980) – český malíř
 Jan Martinec (1915–1995) – český dramatik, publicista, prozaik a překladatel
 Jakub Martinec (* 1979) – český sbormistr
 Jakub Martinec (fotbalista) (* 1998) – český fotbalový obránce
 Jennifer Beynon Martinec (* 1977) – hlasová poradkyně a sbormistryně
 Josef Martinec – více osob, rozcestník
 Lukáš Evžen Martinec (* 1958) – český katolický duchovní
 Olga Martincová (* 1945) – česká jazykovědkyně, bohemistka a lexikografka
 Patrik Martinec (* 1971) – český hokejista
 Přemysl Martinec (* 1957) – český výtvarník
 Tereza Martincová (* 1994) – česká tenistka
 Theodor Martinec (1909–1989) – profesor mikrobiologie, rektor Masarykovy univerzity
 Tomáš Martinec (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Václav Martinec (* 1937) – český režisér, choreograf, pedagog a herec
 Vladimír Martinec (* 1949) – československý hokejista a hokejový trenér i funkcionář

Podobná příjmení 
 Martin (příjmení)
 Martínek
 Martinů